Джазмин Мари Салливан (; род. 9 апреля 1987, Филадельфия, Пенсильвания, США) — американская соул-певица, автор-исполнитель. 11-кратный номинант на премию Грэмми в категориях Лучший новый исполнитель (2009), Лучший женский R&B-вокал, Лучший традиционное R&B-выступление, Лучший современный альбом в стиле ритм-н-блюз, Лучший альбом в стиле ритм-н-блюз (2016).

Биография 
 См. также «Jazmine Sullivan Music career» в английском разделе.
Родилась 9 апреля 1987 года в США (Филадельфия).
Дебютный альбом Fearless (2008) и исполнительница получили 5 номинаций, в том числе в категориях Best Contemporary R&B Album, Лучшее женское вокальное R&B исполнение («Need U Bad»), Лучший новый исполнитель, Best Traditional R&B Vocal Performance («In Love With Another Man»), Best R&B Song («Bust Your Windows»).
Журнал Vibe назвал альбом одним из 10 лучших по итогам 2008 года (Ten Best Albums of 2008).

Альбом Reality Show (2015) получил в целом 3 номинации на премию Грэмми. Кроме альбомной номинации () одна из песен альбома («Let It Burn») получила две номинации в категориях Лучшая R&B песня и Best Traditional R&B Performance.

Дискография 
 См. также «Jazmine Sullivan Discography» в английском разделе.
 Fearless (2008)
 Love Me Back (2010)
 Reality Show (2015)
 Jazmine Sullivan (2017)
 Heaux Tales (2021)

Награды и номинации 
 Billboard Women in Music

|-
| 2010
| Jazmine Sullivan
| Rising Star Award
| 
|}

 BET Awards

|-
| rowspan="3" | 2009
| rowspan="3" | Jazmine Sullivan
| Best New Artist
| 
|-
| Best Female R&B Artist
| 
|-
| BET Centric Award
| 
|-
| 2015
| «Dumb» (feat. Meek Mill)
| BET Centric Award
| 
|}

 Grammy Award

|-
| rowspan="5" | 2009
| Jazmine Sullivan
| Лучший новый исполнитель
| 
|-
| «Need U Bad»
| Best Female R&B Vocal Performance
| 
|-
| «In Love With Another Man»
| Best Traditional R&B Performance
| 
|-
| «Bust Your Windows»
| Best R&B Song
| 
|-
| Fearless| Best Contemporary R&B Album
| 
|-
| rowspan="2" | 2010
| rowspan="2" | «Lions, Tigers & Bears»
| Best Female R&B Vocal Performance
| 
|-
| Best R&B Song
| 
|-
| 2011
| «Holding You Down (Goin' in Circles)»
| Best Female R&B Vocal Performance
| 
|-
| rowspan="3" | 2016
| rowspan="2" | «Let It Burn»
| Best Traditional R&B Performance
| 
|-
| Best R&B Song
| 
|-
| Reality Show''
| Best R&B Album
| 
|}

 NAACP Image Award

|-
| 2009
| Jazmine Sullivan
| Outstanding New Artist
| 
|}

 Soul Train Music Awards

|-
| rowspan="2" | 2009
| Jazmine Sullivan
| Best R&B/Soul or Rap New Artist
| 
|-
| «Lions, Tigers and Bears»
| Best R&B/Soul Single, Female
| 
|}

 ASCAP Rhythm & Soul Music Awards

|-
| rowspan="2" | 2011
| «Holding You Down (Goin' In Circles)»
| rowspan="2" | R&B/Hip Hop Song
| 
|-
| «Everything to Me» (как автор)
| 
|}

Примечания

Ссылки 
 
 Jazmine Sullivan — Need U Bad

Рэперы США
Авторы-исполнители США
Исполнители RCA Records
Джазмин Салливан